Mistrzostwa Europy w kajakarstwie górskim – coroczne zawody w kajakarstwie organizowane dla zawodników z Europy. Pierwsze mistrzostwa rozegrano w roku 1996 roku w Augsburgu. Do 2004 roku odbywały się co dwa lata. Rozgrywane są oficjalnie pod patronatem Europejskiej Federacji Kajakowej.

Dotychczasowe edycje

Tabela medalowa 
 Stan po ME 2019

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Europejskiej Federacji Kajakowej 
 Wyniki igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy 

!